Гефен (, букв. лоза, виноград) — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Гефен, Авив (род. 1973) — израильский рок-певец, поэт и музыкант, сын Йонатана Гефена.
 Гефен, Йонатан (род. 1947) — израильский поэт (в том числе песенник), писатель, лирик, журналист, сатирик и переводчик.
 Гефен, Нина Ефимовна (1915 — ?) — советский иммунолог, лауреат Сталинской премии (1948).